Pegasus, uma constelação
 Pegasus (spyware)
 Pegasus (foguete)
 Pegasus (peixe)
 Pegasus volitans, uma espécie de peixe
 Pegasus lancifer, uma espécie de peixe
 Pegasus Market, uma telenovela sul-coreana

Nota: leia também Pégaso, sobre o animal alado mitológico

Desambiguação